Таксоны, входящие в Систему APG II (2003)

Ниже приведены основной и дополнительный списки таксонов, входящих в Систему APG II, с указанием авторов.

Обозначения 
 nom. cons. — : консервируемое название, использование которого официально разрешено, несмотря на то, что оно противоречит одному или нескольким положениям Международного кодекса ботанической номенклатуры (МКБН);
 [+…] — семейство, которое может быть отделено от предыдущего;
 * — новое положение семейства по сравнению с Системой APG (1998);
 новый — порядок, новый по сравнению с Системой APG;
 § — семейство, состав которого поменялся по сравнению с Системой APG.

Основной список 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 новый 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.

MAGNOLIIDS 
 новый 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.

MONOCOTS 
 §, nom. cons.
 
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 [+]
 [+, nom. cons.]
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+]
 [+]
 [+]
 [+]
 [+, nom. cons.]
 [+]
 
 
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+]
 [+]
 
 
 §, nom. cons.
 §, nom. cons.
 *
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.

COMMELINIDS 
 
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 *
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.

EUDICOTS 
 §, nom. cons.
 [+]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+]
 , nom. cons.

CORE EUDICOTS 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 новый 
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 *
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 *
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+]
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 , nom. cons.

ROSIDS 
 
 *
 
 
 *, nom. cons.
 *, nom. cons.
 новый 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 [+]
 
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.

EUROSIDS I 
 §*, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 новый 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+]
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 
 
 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 *
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+]
 [+, nom. cons.]
 §, nom. cons.
 *
 *, nom. cons.
 §, nom. cons.
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 *
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 [+, nom. cons.]
 *, nom. cons.
 §
 §, nom. cons.
 *, nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.

EUROSIDS II 
 
 
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 [+]
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+]
 [+]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.

ASTERIDS 
 
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 [+]
 [+]
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 §
 [+]
 , nom. cons.
 §, nom. cons.

EUASTERIDS I 
 , nom. cons.
 §*, nom. cons.
 *
 
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+]
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 *
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 *, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 §, nom. cons.
 *
 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons.
 
 §, nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.

EUASTERIDS II 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 , nom. cons.
 
 
 
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 
 
 
 
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 *§, nom. cons.
 
 
 §
 
 
 
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 , nom. cons.
 
 
 , nom. cons.
 [+, nom. cons.]
 
 *, nom. cons.
 §, nom. cons.
 [+]
 [+, nom. cons.]
 [+]
 [+]
 [+, nom. cons.]

Дополнительный список 
:
 
  (3 рода)
 
 , nom. cons.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , nom. cons. (3 рода)

Литература 
 An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. // The Linnean Society of London, Botanical Journal of the Linnean Society. 2003. № 141. — С. 399—436.
 Полный текст: pdf • Полный текст: html • Краткий обзор Проверено 24 июля 2008 г.

См. также 
 Angiosperm Phylogeny Group
 Система APG III

Примечания 

 
APG II